Музей зв'язку:
 Військово-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв'язку, Санкт-Петербург
 Музей історії зв'язку Військово-Морських сил України, Севастополь
 Музеї зв'язку філій компанії «Укртелеком»
 Обласний музей зв'язку Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком»
 Музей зв'язку Харківської філії ВАТ «Укртелеком»
 Обласний музей розвитку зв'язку Кіровоградської філії ВАТ «Укртелеком»
 Музей електрозв'язку Луганської філії ВАТ «Укртелеком»
 Музей телефонного зв'язку Донецької філії ВАТ «Укртелеком»
 Музей зв'язку Чернігівського відділення ВАТ «Укртелеком»
 Музей електротехнічних засобів зв'язку

Див. також 
Музей пошти, Париж